Соревнования в гонке преследования на 12,5 км среди мужчин на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 8 марта.

Эрик Лессер стал единственным из 60 участников гонки преследования, не допустившим ни одного промаха.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2015